Kardos Árpád (Kaiser, 1862?–1939) kertész, író, szakíró, hírlapíró, kertészettörténeti kutató, foglalkozott zoológiával és török nyelvészettel is
Kardos Árpád, bankár, a József- Ferenczvárosi Takarékpénztár vezérigazgatója, 1907-ben Biharban, a belényesi kerület képviselőjelöltje, 1908-ban sikkasztás miatti felelősségre vonás elől Amerikába szökött
Kardos Árpád (1883–1944) magyar királyi kormányfőtanácsos, vármegyei árvaszéki ülnök
Kardos Árpád (1925–1969) gépészmérnök, egyetemi tanár, a műszaki tudományok kandidátusa
Kardos Árpád, dukai polgármester